Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 38-as, továbbá 38A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 38-as villamos (Budapest)megszűnt
 38A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 38-as villamos (Bécs)